Уильям Эрнест Касл (; 25 октября 1867, штат Огайо, США — 3 июня 1962, Беркли Калифорния, США) — американский зоолог, член Национальной АН США.

Биография 
Родился Уильям Эрнест Касл 25 октября 1867 года в Александрии. В 1893 году окончил Гарвардский университет. В 1897 году возвращается в родные пенаты уже в качестве работника, при этом с 1908 года он становится профессором. Работал там вплоть до 1936 года. С 1936-по момент смерти работал в Калифорнийском университете в Беркли.

Скончался Уильям Касл 3 июня 1962 года в Беркли.

Научные работы 
Основные научные работы посвящены генетике животных. Уильям Эрнест Касл — автор 200 научных работ, 550 публикаций в СМИ и 5363 очерков, которые хранятся во многих библиотеках мира

Членство в организациях 
 Член Американской академии искусств и наук.

Награды и премии 
 1955 — Кимберовская премия по генетике.

Литература 
 1984 — Биологи. Биографический справочник

Примечания

Ссылки 
 Уильям Касл на сайте Личности.
 Уильям Касл на сайте Знаменитые, великие, гениальные люди.

Умершие в Беркли
Зоологи США
Выпускники Гарвардского университета
Лауреаты Кимберовской премии
Члены Национальной академии наук США
Преподаватели Висконсинского университета в Мадисоне